Miejsca o nazwie Archbold:

 Archbold, Ohio , wieś w USA.
 Archbold High School,  liceum w Archbold, Ohio, USA.
 Archbold Stadium, sala gimnastyczna znajduje się na terenie kampusu Uniwersytetu w Syracuse, Nowy Jork, USA. Nazwa od John Dustin Archbold.
 Stadion Archbold, były wielofunkcyjny stadion w Syracuse, Nowy Jork, USA, nazwany na cześć Johna Dustina Archbolda.
 Archbold Biological Station, instytut badawczy, Lake Placid, Floryda, USA

Osoby o nazwisku lub imieniu Archbold:

 Shane Archbold (1989 -), nowozelandzki kolarz torowy i szosowy, wicemistrz świata w kolarstwie torowym.
 John Dana Archbold (1910–1993), "agriculturalist, sportowiec, filantrop, inżynier i konserwator", wnuk Johna Dustina Archbolda.
 John Dustin Archbold (1848–1916), amerykański kapitalista, dziadek Richarda Archbolda.
 John Frederick Archbold (1785–1870), brytyjski pisarz historii prawa.
 Ralph Archbold, mówca, zabytkowy odtwórca Benjamina Franklina.
 Richard Archbold (1907–1976), amerykański zoolog, wnuk Jana Dustin Archboldem
 Dwayne Archbold (ur. 1980), amerykański sprawozdawca koszykówki.
 Timothy Archbold, wolonczelista australijski.
 Tim Archbold, ilustrator książek, Experience The Tower Of London.
 Logan Archbold Vilas (1891–1976), amerykański pionier lotnictwa, członek Early Birds of Aviation.

Inne znaczenia:
 Parkietnik (Archbold Bowerbird Archboldia papuensis), gatunek ptaka z rodziny altanników (Ptilonorhynchidae), jedynego przedstawiciela rodzaju Archboldia. bowerbird nazwany Richard Archboldem.
 Archbold Criminal Pleading, Evidence and Practice, tekst wiodących praktyków, prawników karnych.
 Archbold Logistics, angielska firma transportowa, Midlands.